Села:
 Плебанівка — Вінницька область, Шаргородський район
 Плебанівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

 Плебанівка — дільниця Бережан